Winterleiten heißen folgende geographische Objekte:

 Winterleiten (Gemeinde Obdach), Ortschaft von Obdach, Bezirk Murtal, Steiermark
 Winterleiten (Gemeinde Frohnleiten), Ort bei Frohnleiten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:
 Winterleite
 Winterleithen